Celebrity steht für:

 Celebrity, Originaltitel von Celebrity – Schön. Reich. Berühmt., Film von Woody Allen aus dem Jahr 1998
 Celebrity (Magazin), eine deutsche Monatszeitschrift
 Celebrity: Der Ruhm, eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 1984
 Celebrity Cruises, eine US-amerikanische Kreuzfahrtgesellschaft
 Chevrolet Celebrity, ein PKW-Modell von Chevrolet